Harmannsdorf je název vícero sídel:

 Harmannsdorf (Dolní Rakousy) – městys v okresu Korneuburg v Dolních Rakousích
 Harmannsdorf (Burgschleinitz-Kühnring) – část městyse Burgschleinitz-Kühnring v okresu Horn v Dolních Rakousích
 Harmannsdorf (Hochneukirchen-Gschaidt) – část městyse Hochneukirchen-Gschaidt v okresu Vídeňské Nové Město-venkov v Dolních Rakousích
 Harmannsdorf (Hofkirchen im Traunkreis) – část obce Hofkirchen im Traunkreis v okresu Linec-venkov v Horních Rakousích